Le Championnat de squash du British Open masculin 2013 est l'édition 2013 du British Open qui se déroule au KC Stadium à Kingston upon Hull du 20 au 26 mai 2013. Ramy Ashour gagne son premier British Open, en battant Grégory Gaultier en finale.

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de . Les points sont répartis suivant ce tableau

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 British Open féminin 2013
 Saison 2013 de la PSA

Liens externes 

masculin 2013
Compétition de squash à Kingston upon Hull
Sport en Angleterre en 2013
Sport en mai 2013
PSA World Series 2013